Ogdensburg puede hacer referencia a varias localidades de los Estados Unidos:

 Ogdensburg (Nueva Jersey);
 Ogdensburg (Nueva York);
 Ogdensburg (Wisconsin).